

Населені пункти та їхні частини

 Козлиці — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Козлиці — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Козлиці — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Козлиці — частина села Соміни в гміні Студзеніце Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки